Zeidora är ett släkte av snäckor. Zeidora ingår i familjen nyckelhålssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nyckelhålssnäckor
Zeidora